Gwari peut être :
 Gwari, langue du Nigeria ;
 Gwari, peuple du Nigeria.